Ахијабампо Дос има више значења:

 Ахијабампо Дос (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ахијабампо Дос, Ел Куадрадо (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику